Košuta je lahko:

 Košuta, samica jelena
 Košuta, gorski masiv v Karavankah
 Košuta, priimek več znanih ljudi  
 etnografska četveronoga šema iz okolice Celja